Invisibles, un film documentaire collectif sorti en 2007 ;
 Invisibles, une série télévisée ivoirienne diffusée en 2018 ;
 Invisibles, une web-série documentaire sortie en 2020.